Шомрим (, стражи; мн. ч. от shomer)

 Шомрим — самоназвание древнего народа самарян, как указание на их особую миссию — охранять закон, данный Моисеем.
 Шомрим — название еврейских организаций по охране порядка, напр.  в США и Великобритании.

См. также 
 Самаритяне (шомрони́м)

Примечания